Gouvernement Driss Jettou peut faire référence à deux gouvernements marocains dirigés par Driss Jettou entre 2002 et 2007 :
 gouvernement Jettou I,  du Maroc du  au  ;
 gouvernement Jettou II,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc